Сегунда Лига 1995/1996 () — 6-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 1995/96 на rsssf.com

1995/1996
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1995 году
Спорт в Португалии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996